Airdrie hace referencia a:

 Airdrie (Alberta), Canadá
 Airdrie (Escocia)
 Airdrieonians Football Club